Кшиштоф Тишкевич (політик)
Кшиштоф Тишкевич (сценограф) 
Кшиштоф Тишкевич (архітектор) 
Кшиштоф Тишкевич (чернігівський воєвода)

Тишкевичі